Kietaibl ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kietaibl (* 1979), österreichischer Rechtswissenschafter, Universitätsprofessor für Privatrecht
 Hans Kietaibl (1911–1999), österreichischer Schulleiter
 Pál Kitaibel (auch Paul Kitaibel, 1757–1817), ungarischer Botaniker, Arzt und Chemiker.
 Sibylle Kietaibl, österreichische Medizinerin, Professorin für Anästhesiologie und Intensivmedizin